Třebenice bezeichnet

Třebenice (Trebnitz), Stadt im Okres Litoměřice, Tschechien
Třebenice na Moravě (Trebnitz), Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
Třebenice (Trebnitz), Ortsteil von Štěchovice u Prahy, Okres Praha - západ, Tschechien
 
siehe auch: Třebnice